De onbekende soldaat staat symbool voor alle militairen die in een oorlog vermist zijn geraakt of gesneuveld zijn. Er zijn na een oorlog altijd gesneuvelde soldaten die niet geïdentificeerd kunnen worden en het graf van een of meer van hen wordt gebruikt om eer te betonen.

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
Op 11 november 1920, precies twee jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, werden gelijktijdig bij de Arc de Triomphe in Parijs en in Westminster Abbey te Londen onbekende soldaten begraven. Bij het Franse graf wordt jaarlijks op de nationale feestdag 14 juli een krans gelegd door de president van de republiek. In Westminster Abbey worden de gevallenen elk jaar herdacht op Wapenstilstandsdag in het bijzijn van de koninklijke familie.

België
In België gebeurt dit bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel, waar tijdens bijzondere gelegenheden de Eeuwige Vlam aangewakkerd wordt en bloemen worden neergelegd door de koning of door op staatsbezoek zijnde hoge gasten.

Verenigde Staten van Amerika 
De Amerikaanse regering liet een crypte bouwen op de militaire erebegraafplaats Arlington. Een legerofficier selecteerde op 23 oktober 1921 in Frankrijk een stoffelijk overschot, dat werd overgebracht en op 8 november aankwam in Washington DC. Daar lag het van 9 tot 11 november opgebaard in het Lincoln Memorial, waar meer dan 100.000 mensen langs de baar liepen. Op 11 november 1921 vond de bijzetting plaats in aanwezigheid van president Harding en zijn vrouw.

Nederland
In Nederland is er geen nationaal graf van de onbekende soldaat, maar er is wel op drie plaatsen een graf van een onbekende soldaat op het Militair ereveld Grebbeberg.

Militair
Ongeïdentificeerd persoon
Uitdrukking in het Nederlands